Hargicourt British Cemetery
 Begraafplaats van Hargicourt (Aisne)